Bloc de Camperols i Intel·lectuals (del seu nom en romanès Blocul Țăranilor și Intelectualilor), coalició electoral històrica de Moldàvia
 Índex de Transformació Bertelsmann (del seu nom en anglès Bertelsmann Transformation Index), estudi internacional sobre la qualitat del govern en països en desenvolupament
 Bacillus thuringiensis israelensis, serotipus del bacteri Bacillus thuringiensis usat com a insecticida
 BTI també és el codi OACI d'AirBaltic, aerolínia de Letònia